

Persone 
 Antonio Maria Luchini, librettista italiano.
 Fabrice Luchini, attore francese.
 Odoardo Luchini – massone, avvocato, docente e politico italiano

Altro 
 Luchini (Capodistria) – municipalità di Capodistria